Иван Владимирович Павлов (; род. 26 сентября 1998 года в Киеве, Украина) — украинский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Он двукратный чемпион Украины (2016—2017 годы), победитель Европейского юношеского Олимпийского фестиваля (2015 год), двукратный победитель первенства Украины среди юниоров (2013 и 2015 годы). С лета 2018 года начал себя пробовать и в парном катании с Софией Голиченко.

По состоянию на 1 июля 2018 года занимает 32-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Иван Павлов появился на юниорской арене фигурного катания осенью 2012 года, он в трижды стартовал в юнирских этапах Гран-при. Выиграл юниорский разряд на турнире в Минске и удачно выступил по юниорскому разряду на турнире в Ницце. В завершении всего он выиграл первенство Украины по фигурному катанию 2013 года. Украинская федерация направила его на юниорский чемпионат мира в Милан, где он вошёл в число двадцати лучших юношеских одиночников. В олимпийский сезон он не блистал, но сумел выиграть бронзовую медаль на национальном чемпионате и получил право в марте 2014 года представлять Украину на юниорском чемпионате в Софии, где он финишировал в середине второй десятке фигуристов.

В после олимпийский сезон Павлов начал осенью на юниорском этапе Гран-при в Таллине, где выступил не совсем удачно в произвольной программе. Более удачным было выступление на этапе в Хорватии, где он замкнул пятёрку лучших. В конце ноября удачным было его выступление среди взрослых в Дортмунде на Кубке Северной Рейн-Вестфалии, где он финишировал сразу за победителем. Серебряную медаль он заработал и на очередном национальном чемпионате. После этого выиграл золото на Европейском юниорском Олимпийском фестивале. В начале марта 2015 года Иван в очередной раз выступал на юношеском чемпионате мира в Эстонии и вновь ему не удалось выступить в полную силу.

В августе 2015 года украинский одиночник начал новый на юниорском этапе Гран-при сезон в Словакии, где финишировал только восьмым. Однако на следующим этапе в Линце он сумел завоевать бронзовую медаль. Очень удачным было его выступление на одном из этапов серии «Челленджер» на Кубок Таллина, где он улучшил все прежние свои достижения и занял пятое место. В декабре Павлов впервые стал чемпионом Украины. В январе 2016 года он дебютировал в Братиславе на европейском чемпионате, где занял пятнадцатое место, но улучшил своё прежнее достижение в короткой программе. На мировом чемпионате в Бостоне он сумел пройти в финальную часть чемпионате.

Предолимпийский сезон Иван начал вновь на юниорских этапах Гран-при в Чехии и Словении. Однако более удачно он выступил в Минске, где выиграл турнир. В декабре он во второй раз стал чемпионом Украины. В конце января в Остраве на европейском чемпионате украинский фигурист прошёл в финальную часть чемпионата и финишировал в середине второй двадцатки, при этом он незначительно превзошёл свои прежние достижения в короткой программе и сумме. В начале февраля 2017 года украинский одиночник выступал в Алма-Ате на зимней Универсиаде, на соревнованиях он выступил не совсем удачно и занял место в середине турнирной таблице. В конце марта он выступил на мировом чемпионате в Хельсинки. При не самом удачном выступление, украинский фигурист не вышел в финальную часть и занял место в третьей десятке, однако ему удалось незначительно улучшить своё прежнее спортивное достижение в короткой программе.

Новый олимпийский сезон украинский фигурист начал в сентябре на юниорском этапе Гран-при в Риге, где после короткой программы лидировал, но в итоге финишировал пятым. Через две недели он принял участие в Братиславе, где на турнире Мемориал Ондрея Непелы, финишировал в десятке. В середине октября на заключительном этапе юниорского этапа Гран-при в Больцано Иван пришёл к финишу шестым. Через две недели в Минске на турнире серии «Челленджер», ему удалось улучшить свои прежние достижения в сумме и короткой программе и финишировать седьмым. В середине декабря на национальном чемпионате страны он не сумел отстоять звание чемпиона. Украинская федерация делегировала его на чемпионат мира среди юниоров. В начале марта в Софии на юниорском чемпионате мира фигурист финишировал в десятке лучших одинночников. Ему также удалось улучшить своё прежнее достижение в произвольной программе.

В начале лета он решил себя ещё попробовать и в парном катании. Он встал в пару с другой украинской одиночницей Софией Голиченко.

Спортивные достижения 

 юн. — выступал в юниорском разряде.

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Украины